Friedrich Kortüm ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kortüm (Historiker) (Johann Friedrich Christoph Kortüm; 1788–1858), deutscher Historiker, Lehrer, Schriftsteller und Professor für Geschichte und Statistik
 Friedrich Wilhelm Kortüm (vor 1897–nach 1921), deutscher Autor, Journalist und Chefredakteur